Yngve Johansson kan syfta på:

Yngve Johansson (född 1912), svensk konstnär
Yngve Johansson (1926–2010), svensk fotbollsspelare i Malmö FF
Yngve Johansson (1929–2002), svensk ishockeymålvakt
Yngve Johansson (född 1941), svensk militär
Yngve Johansson (född 1966), svensk fotbollsspelare i Västra Frölunda IF